Recreation Ground ist der Name folgender Stadien:
 Recreation Ground (Aldershot), Fußballstadion in Aldershot, Hampshire, England
 Recreation Ground (Bath), Rugby- und Cricketstadion in Bath, Somerset, England
 Recreation Ground (Chesterfield) (auch Saltergate), Fußballstadion in Chesterfield, Derbyshire, England
 Recreation Ground (Holbeck), Cricketstadion in Holbeck, England, Vereinigtes Königreich
 Antigua Recreation Ground, Fußball- und Cricketstadion in St. John’s, Antigua